Георги Пенев може да се отнася за:

 Георги Пенев, български учител;
 Георги Пенев (1888 - ?), български генерал;
 Георги Пенев (1934 - 2000), български актьор;
 Георги Пенев (р. 1969), български адмирал.